odrodzenie, także renesans – okres w historii sztuki i kultury europejskiej rozciągający się od XIV do XVI wieku
 „Odrodzenie” – tygodnik, pierwsze powojenne pismo społeczno-kulturalne ukazujące się w latach 1944–1950
 Odrodzenie – przysiółek w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn
 Odrodzenie – schronisko turystyczne w województwie dolnośląskim, w powiecie karkonoskim, w gminie Podgórzyn
 Odrodzenie – irańska partia polityczna
 Odrodzenie – amerykańska seria komiksowa

Zobacz też 
 Schronisko PTTK „Odrodzenie” na Przełęczy Karkonoskiej – schronisko PTTK położone w pobliżu Przełęczy Karkonoskiej poniżej Małego Szyszaka w Karkonoszach